Nageswari (bengali: Paschim Nageswari, Nagheswari, Nāgeshwari, Nageshawari, Nagasewari) är en ort i Bangladesh.   Den ligger i provinsen Rangpur Division, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Dhaka. Nageswari ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Nageswari är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Nageswari. Det finns inga andra samhällen i närheten. 

Trakten runt Nageswari består till största delen av jordbruksmark. Runt Nageswari är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Rangpur Division

Kontrollbehov inkommande wikilänkar